John Collyer je lahko:
 John Johnston Collyer, general
 John Collyer (pisatelj)
 John Collyer (karikaturist)